Khieu est un patronyme notamment porté par :
 Khieu Ponnary (1920-2003), femme politique cambodgienne, première épouse de Pol Pot.
 Khieu Samphân, homme politique cambodgien, chef de l'État du Kampuchéa démocratique de 1976 à 1979, né le .
 Khieu Thirith est le nom de jeune fille de Ieng Thirith, dirigeante politique cambodgienne du mouvement khmer rouge, née en 1932. 
 Rada Khieu, homme politique cambodgien, né à Battambang le .

Khieu est également un des noms de guerre de Son Sen, ancien dirigeant khmer rouge (1930 - 1997).